Małachowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Małachowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Małachowo, un village de la voïvodie de Mazovie
 Małachowo, un village de la voïvodie de Podlachie